Brundinia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Tottenham 1949. Brundinia ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Brundinia